Knattspyrnufélag Reykjavíkur – islandzki klub piłkarski z siedzibą w Reykjavíku założony 16 lutego 1899 roku. KR ma stadion o pojemności 2800 miejsc.

Sukcesy 
Mistrzostwo Islandii (27): 1912, 1919, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1941, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019

Puchar Islandii (14): 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1994, 1995, 1999, 2008, 2011, 2012, 2014.

Europejskie Puchary

Bilans ligowy od sezonu 1955

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 

 
Kluby piłkarskie w Reykjavíku
Kluby piłkarskie założone w 1899